Newstead kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Newstead, Tasmanien, Launceston, 
 Newstead, Queensland – en ort i Queensland

Storbritannien 

 Newstead, Skottland, The Scottish Borders, 
 Newstead, Nottinghamshire, England, 
 Newstead, North Lincolnshire – i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Newstead, Northumberland – i Adderstone with Lucker, Northumberland, England
 Newstead, South Kesteven – i Uffington, South Kesteven, Lincolnshire, England
 Newstead, Staffordshire – en ort i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England
 Newstead, West Yorkshire – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England